Улмень () — місто в Румунії, у повіті Марамуреш.
 Улмень () — комуна в Румунії, у повіті Бузеу.
 Улмень () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Адміністративний центр комуни Улмень.
 Улмень () — комуна в Румунії, у повіті Келераш.
 Улмень () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Улмень.
 Улмень () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Богдана.